El nombre Barbara Harris puede referirse a:
 Barbara Harris, actriz estadounidense.
 Barbara Harris, cantante estadounidense del grupo The Toys.
 Barbara Clementine Harris, obispa anglicana estadounidense.
 Barbara Harris, quinta esposa de Cary Grant.
 Barbara Harris, Miss California en 1955.